Jacques Daems (senator), Jacques Alphonse Daems (1877-1953), Belgisch senator
 Jacques Daems (burgemeester), J.H.T. Daems (1903-??), Nederlands NSB-burgemeester (1942-44)